La següent és una llista de les aerolínies que han rebut el Certificat d'Operador Aeri per part de l'Administració d'Aviació Civil de la Direcció General (en búlgar Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация):

Referències 

Bulgària
Entitats de Bulgària